Die Saison 1991/92 der Volleyball-Bundesliga war die sechzehnte Ausgabe dieses Wettbewerbs, erstmals nahmen Mannschaften aus den ostdeutschen Bundesländern teil. Der USC Münster wurde zum fünften Mal Deutscher Meister. Der TV Creglingen musste absteigen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten elf Mannschaften in der Bundesliga:
 VG Alstertal-Harksheide
 CJD Berlin
 TV Creglingen
 CJD Feuerbach
 Bayer 04 Leverkusen
 Bayern Lohhof
 USC Münster
 VfL Oythe
 Schweriner SC
 VC Schwerte
 TSG Tübingen

Als Titelverteidiger trat CJD Feuerbach an. Aufsteiger waren der TV Creglingen und Bayer 04 Leverkusen. Aus den ostdeutschen Ländern kamen CJD Berlin und der Schweriner SC hinzu. Der Hamburger SV zog sich vor der Saison zurück.

Hauptrunde

Play-offs 
Bei den Frauen fanden Play-offs mit vier Teilnehmern statt, die besser platzierte Mannschaft besaß zuerst das Heimrecht.

Endstand 
Deutscher Meister wurde der USC Münster. Zweiter war CJD Feuerbach, Dritter CJD Berlin.

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga
 Saisonvorschau 1991/92 (PDF-Datei; 6,5 MB)
 Ranglisten 1992 (PDF-Datei; 2,8 MB)

1991/92
Volleyballsaison 1991/92